Nils Svensson kan syfta på

Nils Svensson i Håslöv (1741-1815), riksdagsman och talman för bondeståndet
Nils Svensson i Björkeryd, riksdagsman i bondeståndet
Nils Svensson i Olseröd (född 1844), riksdagsman
Nils Svensson i Långelanda (född 1861), riksdagsman
Nils Svensson i Malmberget (1884-1939), riksdagsman
Nils Svensson (sakförare) (1862-1935), sakförare, kommunalpolitiker med mera
Nils Svensson (skeppsbyggare), mottagare av KTH:s stora pris och skapare av Arendalsvarvet
Nils av Danmark död 1134, dansk kung, son till Sven Estridsson
Nils T. Svensson (född 1940), socialdemokratisk riksdagsman